Jaakonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Jaakonsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (0 ha)
3. Jaakonsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 30,86),  (2 ha)
4. Jaakonsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (17 ha)
5. Jaakonsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (5 ha)
6. Jaakonsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax,  (4 ha)
7. Jaakonsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,71, long 29,29),  (2 ha)
8. Jaakonsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 28,74),  (0 ha)
11. Jaakonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (1 ha)
12. Jaakonsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)
13. Jaakonsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (3 ha)
14. Jaakonsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (9 ha)
15. Jaakonsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (10 ha)
16. Jaakonsaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 

Robotskapade Finlandförgreningar